Le qualificazioni del singolare  dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Jan-Lennard Struff (primo turno)
  Andrej Kuznecov 
  Andrej Golubev (primo turno)
  Jürgen Melzer 

 Paul-Henri Mathieu 
 Tobias Kamke 
 Marsel İlhan (primo turno)
 James Ward (primo turno, ritirato)

Qualificati

  Paul-Henri Mathieu
  Serhij Stachovs'kyj

  Michael Berrer
<li>  Dominic Thiem

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2015
ATP World Tour 2015